Дэви ():

 Дэви — богиня-мать в индуизме.

Фамилия 
 Дэви, Гемфри (1778—1829) — английский химик и физик, академик.
 Дэви, Джон — английский химик, младший брат Гемфри Дэви.
 Дэви, Надя (1980) — ямайская легкоатлетка.
 Дэви, Ричард (ок. 1465—1507) — английский композитор.
 Дэви, Хоштария фон Шмидт — кондитер, создатель «шоколада любви».
 Дэви, Челси (род. 1985) — девушка принца Гарри Уэльского с конца 2004 по июль 2010.
 Дэви, Эдмунд (1785—1857) — английский химик, кузен Гемфри Дэви.

Топонимы 
 Дэви  — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Деви
 Дэва
 Дева
 Дивы